Niemcy:
 Hoheneiche – dzielnica gminy Saalfelder Höhe w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt
 Hoheneiche – dzielnica gminy Wehretal w kraju związkowym Hesja, w powiecie Werra-Meißner

Zobacz też:
 Hoheneich